Леписье (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Леписье, Алексис-Анри-Мари (1863—1936) — сервит, французский куриальный кардинал.
 Леписье, Никола Бернар (1735—1784) — французский живописец.
 Леписье, Франсуа Бернар (1698—1755) — французский гравёр.